

Geografia 
Vers – comune francese del dipartimento del Lot
Vers – comune francese del dipartimento di Saona e Loira
Vers – comune francese del dipartimento dell'Alta Savoia

Altro
Vers o canso – genere letterario trobadorico